

Niemcy 
 Berzdorf – dzielnica miasta Wesseling

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bożnowice

Zobacz też 
 Bernstadt/Schönau-Berzdorf
 Schönau-Berzdorf auf dem Eigen